Trisektrisa je v geometriji krivulja s katero lahko tretjinimo poljubni kot. Metode s traktrisami ne spadajo v metode tretjinjenj s konstrukcijami z ravnilom in šestilom, tako da ne nasprotujejo dobro znanemu izreku, da poljubnega kota ni moč razdeliti s takšno konstrukcijo. Obstaja več takšnih krivulj in metod za njihovo konstrukcijo. 

Zgledi trisektris so:

 polžasta trisektrisa (trisektrisa)
 Maclaurinova trisektrisa
 Nikomedova konhoida
 Tschirnhausova kubična krivulja (Catalanova trisektrisa, L'Hôpitalova kubična krivulja)
 kubična parabola
 hiperbola
 vrtnica
 parabola
 Cevova trisektrisa (Cevova cikloida)

Krivulje